Первая футбольная лига 1980/1981 () — 24-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 23 августа 1980 года и закончился 24 мая 1981 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1980/1981
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1980 году
Спорт в Турции в 1981 году